8e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 8e Leger (Italië) - Italiaanse legereenheid
 8e Leger (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 8e Leger (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid